GIMAP8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 665 амінокислот, а молекулярна маса — 74 890.

Білок має сайт для зв'язування з нуклеотидами, ГТФ. 
Локалізований у цитоплазмі, мітохондрії, ендоплазматичному ретикулумі, апараті гольджі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки